Gołębiewo – część miasta Gdyni, przy obwodnicy trójmiejskiej

3 miejscowości w Polsce: 
 Gołębiewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Gołębiewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Gołębiewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

oraz

 Gołębiewo Średnie – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie 
 Gołębiewo Wielkie (do 2012 Gołębiewo) – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Zobacz też 
 Gołębiów, Gołębiewko